Ниручачи — топоним (тип: потамоним) в России.

Красноярский край 
 Ниручачи — река, левый приток р. Майгунгда, координаты 63°43' с. ш. 92°57' в. д., код ГКГН 0565602.
 Ниручачи — река, правый приток р. Тавачи, координаты 63°28' с. ш. 95°20' в. д., код ГКГН 0566334.

См. также 
 Малая Ниручачи — река, левый приток р. Голдоикта, Красноярский край